Tagbau steht für:

 Tagebau (in Österreich und in der Schweiz), der Abbau von Bodenschätzen unter offenem Himmel
 Tagbau (Einheit), ein altes österreichisches Flächenmaß